Frisé ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Frisé (1910–2003), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Maria Frisé (1926–2022), deutsche Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch: